Ruwe ist der Familienname folgender Personen:

 Hans Gerd Ruwe (1926–1995), deutscher Steinmetz und Bildhauer
 Jürgen Ruwe (* 1946), General der Bundeswehr